Voici la liste des planètes mineures numérotées de 81001 à 82000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

81001-81100

81101-81200

81201-81300

81301-81400

81401-81500

81501-81600

81601-81700

81701-81800

81801-81900

81901-82000 

81001-82000